Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Doku-Soap (Scripted Reality) Privatdetektive im Einsatz, sortiert nach der offiziellen Folgennummerierung. Die Fernsehserie umfasst derzeit vier Staffeln mit 289 Episoden und fünf Specials.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung war vom 15. August 2011 bis zum 2. September 2011 beim deutschen Free-TV Sender RTL II zu sehen.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung war vom 27. Februar 2012 bis zum 16. Juli 2012 beim deutschen Free-TV Sender RTL II zu sehen.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung  war vom 22. Oktober 2012 bis 31. Mai 2013 beim deutschen Free-TV Sender RTL II zu sehen.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 26. August 2013 bis zum 28. März 2014 beim deutschen Free-TV Sender RTL II zu sehen.

Specials 
Ein Special zur Serie in Spielfilmlänge war am 2. Januar 2013 beim deutschen Free-TV Sender RTL II zu sehen. Zwischen dem 8. Januar und dem 22. August 2014 waren weitere Specials zur Serie zu sehen, nach Las Vegas diente nun Los Angeles innerhalb der zweiten Specialepisoden als Schauplatz.

Weblinks 
 
 Episodenliste bei Fernsehserien.de

Einzelnachweise 

Privatdetektiveimeinsatzepisoden